Место-Тоушков (, ) — город на западе центральной части Чешской Республики, в районе Пльзень-север Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания о населённом пункте относятся к 1115 году.

География 
Расположен в 10 км к западу от административного центра края, города Пльзень, на высоте 333 м над уровнем моря. В южной части города протекает река Мже.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города Пльзенского края